Артур Хоканссон (; 1889 — 1947) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции рубежа 1910—1920-х гг. В 1919 году оспаривал титул чемпиона Швеции. В 1922 году победил в неофициальном чемпионате страны.

В настоящее время наиболее известен своей партией с Е. Д. Боголюбовым и двумя партиями с А. И. Нимцовичем. Особенно примечательна вторая партия с Нимцовичем, в которой гроссмейстеру удалось осуществить несложную, но эффектную матовую комбинацию с жертвой ферзя.

В отечественной шахматной литературе фамилия шахматиста обычно воспроизводилась как Хакансон, Гакансон или даже Гокансон.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции